Майне () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Гифхорн. Подчиняется управлению Папентайх. Население составляет 8179 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 38,73 км². Официальный код — 03 1 51 016.

Коммуна подразделяется на 8 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии